Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по бегущей мишени среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 18 и 19 августа в Афинах в олимпийском стрелковом центре «Маркопуло». Приняли участие 19 спортсменов из 12 стран.

Стрельба по бегущей мишени с 10 метров в четвёртый раз представлена в программе Олимпийских игр. Действующий двукратный чемпион в этом виде китаец Ян Лин не принял участие в соревнованиях.

Победителем соревнований с мировым рекордом стал немец Манфред Курцер. На прошлых играх Кюрцер вышел в финал, но занял там лишь 6-е место.

Серебряную и бронзовую медаль выиграли представители России Александр Блинов и Дмитрий Лыкин.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходило 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли по 10 выстрелов на быстрой скорости. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт